

Населені пункти та їхні частини

 Копкі — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Копкі — село в гміні Рудник-над-Сяном Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Копкі — частина міста Рудник-над-Сяном у Ніжанському повіті Підкарпатського воєводства

Примітки